A ERS-218 é uma rodovia transversal gaúcha localizada no Noroeste Rio-Grandense.

A rodovia possui 43,23 km de comprimento. Inicia em Santo Ângelo, passa por Catuípe e termina em Ijuí. No trecho de acesso ao aeroporto, a rodovia é denominada Rodovia Comandante Egydio Pedro Flach.

Trechos

Pontes 

218
Transportes de Santo Ângelo
Transportes de Catuípe
Transportes de Ijuí